MAN/Krauss-Maffei Metrobus — высокопольный одиночный автобус, выпускаемый компаниями MAN и Krauss-Maffei в 1959—1973 годах. Вытеснен с конвейера моделью MAN SL192.

История 
Впервые автобус Krauss-Maffei Metrobus был представлен в 1959 году. Изначально автобусу был присвоен индекс KMS 120.

Типовые обозначения автобуса — 640 HO 1 и 750 HO. Числа спереди обозначали массу автобуса, числа в конце — мощность двигателя. Кроме того, модель 750 HO производилась в следующих модификациях:

 750 HO-M 10 (длина 10 метров);
 750 HO-M 11 (длина 11 метров);
 750 HO-M 12 (длина 12 метров).

Модификации с двустворчатыми передними дверями обозначались в конце буквой «A». Существуют также сочленённые автобусы 890 UO (Unterflur-Omnibus) и 890 UG (Unterflur-Gelenkbus), включая пригородные, междугородные и туристические (535 HO-V; 535 HO-Ü; 535 HO-P).

Всего был произведён 4631 экземпляр.

Эксплуатация

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Ausführliche Typen-Chronik auf http://beku-bildarchiv.de
 Entwicklungsgeschichte des MAN-Metrobusses auf www.omnibusarchiv.de
 Typenblatt auf www.omnibusarchiv.de (PDF; 714 kB)
 Metrobusse in Fulda — Bildergalerie und Informationen auf www.stadtbus-fulda.de

Krauss-Maffei Metrobus
VöV-Standard-Bus